Tourmalet peut faire référence au :
 col du Tourmalet, un col de montagne des Pyrénées centrales françaises, .
 domaine du Tourmalet, un domaine skiable situé de part et d'autre du col.

Toponymie gasconne
Toponymie pyrénéenne